Манья́к (, maniakos) — человек, одержимый манией.

Также это:
 Маньяк — серийный убийца;
 Сексуальный маньяк — серийный насильник;
 Маньяк — коммуна во Франции, в департаменте Аверон;

Фильмы

Maniac

Компьютеры 
 MANIAC I — один из первых компьютеров, запущенный в марте 1952 года под руководством Николаса Метрополиса в Лос-Аламосской национальной лаборатории;

Музыкальные группы 
 Maniac (Свен Эрик Кристиансен; род. 1969) — бывший вокалист норвежской музыкальной группы Mayhem

Песни 
  — песня Girlicious с их альбома Rebuilt;
 Maniac — песня Майкла Сембелло;
 Maniac — песня Кид Кади с его альбома Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager;
 MANIAC - песня южнокорейского бойз-бэнда Stray Kids с их альбома ODDINARY;

См. также 
 «Маньяки» — музыкальный альбом 2001 года российской поп-группы «Дискотека Авария».
 The Maniacs — ультра-группа ФК Зелжезницар Сараево.